

Patronyme 

 Famille de Bailleul (Comté de Ponthieu) (Balliol en anglais), famille normande comptant dans ses ascendants deux rois d’Écosse ;
 Famille de Bailleul (Pays de Caux), famille noble normande ;
 Famille de Bailleul (Flandre), famille noble du Comté de Flandre;
 Roussel de Bailleul (), aventurier normand ;
 Jean Bailleul (1878-1949), sculpteur français ;
 Jean de Bailleul (av. 1208-1268), baron anglo-normand ;
 Nicolas de Bailleul (1586-1652), président du Parlement de Paris et surintendant des finances français ;
 Jacques-Charles Bailleul (1762-1843), magistrat, dramaturge, poète, économiste, homme politique et écrivain français ;
 Louis Blanquart de Bailleul (1795-1868), archevêque français ;
Charles Bailleul (1927-), missionnaire  en Afrique, père blanc.

Toponyme

Communes ou anciennes communes françaises 
 Bailleul ancienne commune de l'Eure aujourd'hui intégrée à Chavigny-Bailleul ;
 Bailleul dans le Nord ;
 Bailleul dans l’Orne ;
 Bailleul, ancienne commune de la Seine-Maritime aujourd'hui intégrée à Bailleul-Neuville ;
 Bailleul dans la Somme ;
 Bailleul-aux-Cornailles dans le Pas-de-Calais ;
 Bailleul-la-Vallée dans l’Eure ;
 Bailleul-le-Soc dans  l’Oise ;
 Bailleul-lès-Pernes dans le Pas-de-Calais ;
 Bailleul-Neuville en Seine-Maritime ;
 Bailleul-Sir-Berthoult dans le Pas-de-Calais ;
 Bailleul-sur-Thérain dans l’Oise ;
 Saint-Cyr-du-Bailleul dans la Manche ;
 Saint-Étienne-sous-Bailleul dans l'Eure ;
 Saint-Pierre-de-Bailleul dans l'Eure ;
 Angerville-Bailleul dans la Seine-Maritime ;
 Villedieu-lès-Bailleul dans l'Orne.
 Villez-sous-Bailleul dans l'Eure.

Autres 
 Bailleul, ancienne commune belge, aujourd’hui section de la commune d’Estaimpuis dans la province de Hainaut ;
 Aire urbaine de Bailleul, aire urbaine française de la ville de Bailleul dans le département français du Nord ;
 Rue Bailleul, voie du  de Paris.

Voir aussi 
 Le Bailleul, commune française de la Sarthe.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France